Arrondissement de Namur est un ancien arrondissement français du département des Sambre-et-Meuse.
Arrondissement administratif de Namur est un arrondissement administratif de Belgique (Région wallonne, province de Namur).